Willroider ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Willroider (1838–1915), österreichischer Landschaftsmaler und Radierer
 Ludwig Willroider (1845–1910), österreichischer Landschaftsmaler und Radierer